La Copa Catalunya de futbol masculina 2003-2004 fou la 15a edició de la Copa Catalunya.

Fase Final

Semifinals

Final

Referències 

Copa Catalunya de futbol
Competicions futbolístiques del 2003
Competicions futbolístiques del 2004
Competicions esportives del 2003 a Catalunya
Competicions esportives del 2004 a Catalunya